Guajira bezeichnet:

 einen Musikstil, siehe Guajira (Musikstil) 
 ein Departement Kolumbiens, siehe La Guajira
 eine kolumbianisch-venezolanische Halbinsel, siehe Guajira-Halbinsel